Luspejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Luspejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 733828-155369), sjö i Arjeplogs kommun,  (83,8 ha)
Luspejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 736728-161425), sjö i Arjeplogs kommun,  (41,3 ha)
Luspejaure (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (70 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn